Josan (), sau Josanu:
 Cornelia Kocsis Josan (* 1948, Arad), un pictor român
 Nicolae Josan,  (* 1986, Rezina), un fotbalist moldovean
 Cătălin Josan (* 1987, Chișinău), un cântăreț din Republica Moldova

Vezi și 
 Josani
 Joseni
 Suseni
 Susanu

Nume de familie românești
Familii din Moldova